Split kan syfta på:

 HNK Hajduk Split – en fotbollsklubb i Kroatien
 Split (aktier) – att dela upp en aktie
 Split (album av Lush) – ett musikalbum från 1994 av gruppen Lush
 Split (film) – en amerikansk psykologisk thriller från 2016
 Split (musikalbum) – ett musikalbum från 1987 av gruppen Charta
 Split (skiva)  – ett album eller en singel med två olika artister eller grupper
 Split – en position i dans eller gymnastik, se sidvärtes spagat
 12512 Split – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Kroatien 

 Split, Kroatien, länshuvudort, Dalmatien, Grad Split, 
 Split Airport, flygplats, Dalmatien,

Se även 
 Splits